Auf der Maur ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Auf der Maur (* 1945), Schweizer Journalist und Buchautor
 Hansjörg Auf der Maur (1933–1999), Schweizer Philosoph und Theologe
 Heinrich Auf der Maur (1904–1992), Schweizer Architekt
 Ivo Auf der Maur (1924–2021), Schweizer Benediktinerabt
 Melissa Auf der Maur (* 1972), kanadische Rockmusikerin
 Nick Auf der Maur (1942–1998), kanadischer Politiker und Vater von Melissa Auf der Maur